Dewan Perwakilan Daerah, een van de twee kamers van het Indonesische parlement.
Dissipative particle dynamics, een op deeltjes gebaseerde simulatiemethode voor hydrodynamische en andere fysisch/chemische systemen op mesoscopische schaal
Dynamic Parcel Distribution, wereldwijd opererende pakketvervoerder.